Ромола Нижинская (Пульская) — венгерская аристократка, дочь политика Кароя Пульского и актрисы , супруга Вацлава Нижинского. Мать двух дочерей Нижинского — Киры и Тамары, автор биографических книг.

Биография

Семья и ранние годы 
Ромола Пульская родилась 2 февраля 1891 года. Она была второй дочерью у самой известной на тот момент актрисы Венгрии  и политика, члена Парламента и директора Национальной галереи искусств Кароя Пульского. Отец Ромолы был выслан из страны после политического скандала и покончил с собой в возрасте 45 лет, находясь в Брисбене. Ромоле было в тот момент восемь лет, она тяжело переживала смерть отца и крайне негативно отнеслась ко второму замужеству матери. Ромола хотела пойти по стопам Эмилии и стать актрисой, она брала уроки у Габриэль Режан в Париже. В 21 год она обручилась, однако расторгла помолвку после того, как первый раз увидела «Русские сезоны». Тогда же она решила уйти из театра и «посвятить себя балету».

Русский балет 

В начале весны 1912 года Русский императорский балет был на гастролях в Будапеште, Ромола увидела на сцене Вацлава Нижинского, влюбилась и твёрдо решила познакомиться со всеми членами труппы и как можно больше узнать о ведущем танцовщике. Через Адольфа Больма она была представлена педагогу Энрико Чекетти. Хотя Ромоле было уже 21 год, Чекетти увидел у неё способности к балету и предлагал ей Мать Ромолы Эмилия Пульская принимала русскую труппу у себя дома, однако Дягилев и Нижинский никогда не посещали её вечера. По разрешению Чекетти Ромола стала посещать все репетиции и выступления русских артистов, а также ходить на его класс. Позднее ей разрешили следовать с труппой на гастроли и продолжать обучение.

Брак с Нижинским 
В 1913 году труппа Русского императорского балета отправилась на гастроли в Южную Америку. 21 день длилось плавание на теплоходе, и за этот срок Пульская смогла сблизиться с Нижинским и получить от него предложение руки и сердца. Уже через четыре недели, 10 сентября 1913 года, в Буэнос-Айресе состоялась свадьба. Первые несколько месяцев супруги, не зная языка друг друга, объяснялись только жестами. Нижинский послал телеграмму Дягилеву с известием о своей женитьбе, а в ответ получил уведомление об увольнении из труппы.

После брака с Нижинским Ромола перестала танцевать. В конце 1913 года пара вернулась в Будапешт, где в начале 1914-го у них родилась дочь Кира. С началом Первой мировой войны Нижинский был интернирован и помещён под домашний арест, 18 месяцев семья прожила в доме Эмилии Пульской. 14 июня 1920 года Ромола родила дочь Тамару. К тому моменту у Нижинского уже более года явно проявлялись симптомы шизофрении. Почти тридцать лет тянулась его борьба с душевным расстройством, Ромола показывала его нескольким ведущим специалистам Европы и сменила несколько психиатрических клиник. При этом Нижинской приписывают как минимум два романа с лечащими врачами супруга — Хансом Френкелем и Эйгеном Блейлером. О связи с Френкелем Нижинскому было известно и, предположительно, это усугубило его расстройство. Хотя Ромола была «яростным гомофобом», она часто меняла любовниц и говорила, что «девушки нужны ей как воздух». Когда в 1934 Нижинский лечился в швейцарском Бельвью, Ромола приехала туда с Альфредом Адлером, который согласился осмотреть и проконсультировать Вацлава, и своей любовницей.

В 1934-м году Нижинская выпустила книгу мемуаров, а в 1936-м опубликовала дневник Нижинского, текст которого критики и современники охарактеризовали как «подвергнутый жестокой цензуре». На вырученные средства она оплачивала содержание супруга в клиниках. В 1952-м вышла её собственная книга, посвящённая жизни с великим танцовщиком и в частности — последним его годам.

Ромола Нижинская скончалась 8 июня 1978 года в Париже, в возрасте 86 лет. О её роли в жизни Вацлава Нижинского существуют противоречивые мнения. Согласно первому, она стала хранительницей всего наследия великого танцовщика, продолжала поддерживать его славу и после ухода со сцены. Согласно другому, она вышла замуж за Нижинского лишь желая «погреться в лучах славы великого артиста», часто уезжала в туры по Европе и Америке и вела активную светскую жизнь только в роли супруги звезды, а брак с ней послужил причиной краха всей жизни Нижинского.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артисты балета XX века
Актрисы театра Венгрии